Турнон-Сен-Мартен:

 Турнон-Сен-Мартен — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.
 Турнон-Сен-Мартен — кантон во Франции, находится в регионе Центр.